Tom Thumb House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Tom Thumb House (Connecticut), NRHP-ID 84001094
 Tom Thumb House (Massachusetts), NRHP-ID 93000298